Mathiessen ist die Nebenform eines deutschen Familiennamens sowie ein deutscher Ortsname: 
 Matthias (Familienname)
 Mathiessen, bis 1938 Matheussek, Ort im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Mateuszek im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen